Bettkarriere heißen die Filme
 Bettkarriere (1972), deutscher Sexfilm
 Bettkarriere (1990), französische Komödie